Реми Безансон (; род. 21 марта 1971, Париж) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился 21 марта 1971 года в Париже, окончил  и Школу Лувра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Реми Безансона